Le Championnat du monde moins de 18 ans de hockey sur glace 2010 se déroule à Babrouïsk et Minsk en Biélorussie.

Division Élite 
L'épreuve se dispute du 13 au . Les matchs sont joués au Palais des sports de Minsk et la Babrouïsk-Arena de Babrouïsk.

Tour préliminaire 
Groupe A (Minsk)

Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

Groupe B (à Babrouïsk)

Poule de relégation 
À Babrouïsk

Les résultats des matchs opposant les équipes lors du premier tour sont conservés.

Le Bélarus et la Lettonie sont relégués en division I pour l'édition 2011.

Séries éliminatoires 
À Minsk.

Quarts de finale

Demi-finales

Match pour la cinquième place

Match pour la troisième place

Finale

Classement final

Meilleurs joueurs 
 Meilleur gardien : Jack Campbell (États-Unis)
 Meilleur défenseur : Adam Larsson (Suède)
 Meilleur attaquant : Teemu Pulkkinen (Finlande)

 Meilleur pointeur : Teemu Pulkkinen (Finlande)
 Meilleur buteur : Teemu Pulkkinen (Finlande)
 Meilleur assistant : Mikael Granlund (Finlande)

Équipe type des médias
 Gardien de but : Jack Campbell (États-Unis).
 Défenseurs : Adam Clendening (États-Unis) - Adam Larsson (Suède).
 Attaquants : Johan Larsson (Slovénie) - Ievgueni Kouznetsov (Russie) - Teemu Pulkkinen (Finlande).

Division I 
Le groupe A se joue à Herning au Danemark du 12 au . Le groupe B se dispute à Krynica-Zdrój en Pologne du  au .

Groupe A 

La Norvège est promue en élite pour l'édition 2011 alors que l'Autriche est reléguée en division II.

Groupe B 

L'Allemagne est promue en élite pour l'édition 2011 alors que la Lituanie est reléguée en division II.

Division II 
Le groupe A se joue à Narva en Estonie du 13 au . Le groupe B se dispute à Kiev en Ukraine du 22 au .

Groupe A 

L'Italie est promue en division I pour l'édition 2011 alors que l'Islande est reléguée en division III.

Groupe B 

La Slovénie est promue en division I pour l'édition 2011 alors que l'Australie est reléguée en division III.

Division III 
Le groupe A se joue à Erzurum en Turquie du 18 au . Le groupe B se dispute à Monterrey au Mexique du 14 au .

Groupe A 

La Chine est promue en Division II pour 2011.

Groupe B 

La Nouvelle-Zélande est promue en division II pour l'édition 2011.

Notes et références

Articles connexes 
 Championnat du monde
 Championnat du monde junior
 Championnat du monde féminin

Voir aussi 

2010
Hockey sur glace moins de 18 ans
Hockey sur glace moins de 18 ans 2010
Monde moins 18 2010
Hockey sur glace à Minsk
Monde moins 18
Sport en Biélorussie en 2010
Sport en avril 2010